Il singolare del torneo di tennis Singapore Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Gigi Fernández che ha battuto in finale Mercedes Paz 6–4, 2–6, 6–4.

Teste di serie

 Helen Kelesi (quarti di finale)
 Mercedes Paz (finale)
 Barbara Gerken (secondo turno)
 Neige Dias (secondo turno)

 Adriana Villagrán (secondo turno)
 Gigi Fernández (campionessa)
 Isabel Cueto (primo turno)
 Vicki Nelson-Dunbar (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Open 1986